Хејли Стајнфилд (; 11. децембар 1996) је америчка певачица и глумица најпознатија по улози у вестерну Човек звани храброст у режији браће Коен, која јој је донела номинације за Оскара, БАФТУ и Награду Удружења филмских глумаца за најбољу глумицу у споредној улози.

Године 2013. наступила је у научно фантастичном филму Ендерова игра, као и у адаптацији Шекспирове драме Ромео и Јулија са Дагласом Бутом. Године 2014. играла је споредне улоге у филмовима 3 дана за убиство и Песма која љубав значи, а 2015. године ће се појавити у наставку музичке комедије Савршени корак са Аном Кендрик и Ребел Вилсон.

Филмографија 

|-
| 2008. || || -{Heather: A Fairytale}- || Хедер || кратки филм
|-
| 2010. || || -{Without Wings}- || Алисон || кратки филм
|-
| 2010. || || -{Grand Cru}- || Софи || кратки филм
|-
| 2010. || Човек звани храброст || -{True Grit}- || Мети Рос ||
|-
| 2013. || || -{Hateship, Loveship}- || Сабита ||
|-
| 2013. || || -{Begin Again}- || Вајолет Малиген ||
|-
| 2013. || || -{The Magic Bracelet}- || Анџела || кратки филм
|-
| 2013. || || -{Romeo & Juliet}- || Јулија Капулети ||
|-
| 2013. || || -{Ender's Game}- || Питра Арканијан ||
|-
| 2014. || 3 дана за убиство || -{3 Days to Kill}- || Зои Ренер ||
|-
| 2014. || || -{The Homesman}- || Табита Хачинсон ||
|-
| 2014. || || -{The Keeping Room}- || Луиз ||
|-
| 2015. || || -{Ten Thousand Saints}- || Елиза Урбански ||
|-
| 2015. || Савршени корак 2 || -{Pitch Perfect 2}- || Емили Џанк ||
|-
| 2015. || || -{Unity}- || нараторка || документарац
|-
| 2015. || || -{When Marnie Was There}- || Ана Сасаки (глас) || енглеска синхронизација
|-
| 2015. || || -{Taylor Swift: The 1989 World Tour Live}- || себе || концертни филм
|-
| 2015. || || -{Barely Lethal}- || Меган Волш ||
|-
| 2016. || || -{Term Life}- || Кејт Бороу ||
|-
| 2016. || || -{The Edge of Seventeen}- || Надина Френклин ||
|-
| 2017. || Савршени корак 3 || -{Pitch Perfect 3}- || Емили Џанк ||
|-
| 2018. || Спајдермен: Нови свет || -{Spider-Man: Into the Spider-Verse}- || Гвен Стејси / Спајдергвен (глас) ||
|-
| 2018. || Бамблби || -{Bumblebee}- || Чарли Вотсон ||
|-
| 2019. || || -{Between Two Ferns: The Movie}- || себе || камео
|-
| 2019. || Чарлијеви анђели || -{Charlie's Angels}- || регрут анђела ||
|-
| 2023. ||  || -{Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One)}- || Гвен Стејси / Спајдергвен (глас) ||
|-
|}

|-
| 2007. || || -{Back to You}- || девојчица || епизода „Грејсин насилник”
|-
| 2010. || || -{Summer Camp}- || Шејна Метсон || телевизијски филм
|-
| 2010. || || -{Sons of Tucson}- || Бетани Спрингс || епизода „Мале богиње”
|-
| 2015—2018 || || -{The Voice}- || себе / саветница || гост (8. сезона, 13); саветница (14. сезона)
|-
| 2018. || || -{2018 MTV Europe Music Awards}- || водитељка / извођачица || телевизијски специјал
|-
| 2019—2021|| Дикинсон || -{Dickinson}- || Емили Дикинсон || главна улога; такође извршна продуценткиња
|-
| 2021. || Аркејн || -{Arcane}- || Вај || глас
|-
| 2021. || Хокај || -{Hawkeye}- || Кејт Бишоп || главна улога
|-
|}

Дискографија 

|-
| 2015. || -{Haiz}- ||
|-
| 2020. || -{Half Written Story}- ||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1996.
Америчке глумице
Америчке певачице
Амерички поп певачи
Биографије живих особа